El municipio de East Whiteland (en inglés: East Whiteland Township) es un municipio ubicado en el condado de Chester en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 9.333 habitantes y una densidad poblacional de 327,6 personas por km².

Geografía 
El municipio de East Whiteland se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $69 500 y los ingresos medios por familia eran de $75 818. Los hombres tenían unos ingresos medios de $55 969 frente a los $35 507 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $30 258. Alrededor del 4,7% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades del condado de Chester (Pensilvania)
Municipios de Pensilvania